Верака има више значења:

 Верака (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Верака (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику